È stata la prima edizione del torneo.

In finale Barbora Krejčíková e Kateřina Siniaková hanno sconfitto Chan Hao-ching e Latisha Chan con il punteggio di 6–3, 7–6(4).

Teste di serie 
Le prime quattro teste di serie hanno ricevuto un bye per il secondo turno.

  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (campionesse)
  Chan Hao-ching /  Latisha Chan (finale)
  Gabriela Dabrowski /  Bethanie Mattek-Sands (secondo turno)
  Andreja Klepač /  Elise Mertens (secondo turno)

 Samantha Stosur /  Zhang Shuai (primo turno)
 Hayley Carter /  Luisa Stefani (secondo turno)
 Laura Siegemund /  Vera Zvonarëva (quarti di finale)
 Anna Blinkova /  Veronika Kudermetova (semifinale)

Wildcard 

  Destanee Aiava /  Astra Sharma (secondo turno)
  Dar'ja Gavrilova /  Simona Halep (ritirate, quarti di finale)

 Abbie Myers /  Ivana Popovic (secondo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Gippsland Trophy 2021